Název Dubský rybník nese více vodních ploch v Česku:

 Dubský rybník (Blatná) – severozápadně od vsi Čekanice v okrese Strakonice
 Dubský rybník (Bohušov) – jihozápadně od vsi Ostrá Hora v okrese Bruntál
 Dubský rybník (České Budějovice) – západně od vsi Haklovy Dvory v okrese České Budějovice
 Dubský rybník (Dub) – na severovýchodním okraji městyse Dub v okrese Prachatice
 Dubský rybník (Duchcov) – na severozápadním okraji města Duchcov v okrese Teplice
 Dubský rybník (Herálec) – jihozápadně od vsi Dubí v okrese Havlíčkův Brod

Podobný název 
 Vlčkovice - Dubský rybník – přírodní památka s Dubovým rybníkem v okrese Benešov
 Dubenský rybník
 Dubový rybník